Гіпостаз (від гіпо … і грец. stasis — зупинка, застій) — багатозначний біологічний термін.

 Гіпостаз — один з типів взаємодії генів, при якому дія алелів одного гена придушена дією алелів іншого гена. Алелі, дія яких була придушена, у випадку гіпостазу називають гіпостатичними. Порівняйте з епістазом.

 Гіпостаз — скупчення крові в капілярній мережі нижчих частин тіла та окремих органів.
 Прижиттєвий гіпостаз зумовлений серцевою недостатністю і розвивається внаслідок венозного застою.
 Гіпозтаз у легенях виникає при вимушеному тривалому лежанні ослабленого хворого на спині. При цьому погіршується кровообіг у легеневому колі, збільшується кисневе голодування, часто розвивається гіпостатична пневмонія.
 Агональний гіпостаз спостерігається при агонії у міру ослаблення діяльності серця.
 Трупний гіпостаз виявляється через 3-6 год після смерті у вигляді фіолетових або темно-багряних плям на шкірі нижніх частин трупа внаслідок стікання крові. Час появи та інтенсивність цих плям мають значення в судово-медичній практиці для з'ясування часу і механізму смерті.